Die Open BNP Paribas Banque de Bretagne Quimper 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 30. Januar bis 5. Februar 2017 in Quimper stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 212 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 215 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 217 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Quimper